Маджид (Mājid; Majid):

 Маджид — мужское имя, например:
 Маджид ибн Саид (1834—1870) — первый султан Занзибара в 1856—1870 годах.
 Маджид Кадыри (1886—1938) — узбекский учёный и литературовед, автор первых учебников на узбекском языке.
 Маджид Абдель Азиз Аль Турки (XX—XXI вв.) — министр Королевства Саудовская Аравия.
 Маджид Абдулла (род. 1959) — саудовский футболист.

Производные имени
 Али Хасан аль-Маджид (1941—2010) — иракский государственный и военный деятель, прозванный «Химическим Али».
 Ахмад ибн Маджид (ок. 1421—1500) — арабский моряк, географ и писатель.

Фамилия
 Маджид, Тарик (род. 1950) — главнокомандующий сил обороны Пакистана.

См. также 
 Магид | Маггид
 Маджиди | Маджидов

Арабские имена